На території США існує три округа, що мають назву Огайо:
 Огайо (округ, Західна Вірджинія)
 Огайо (округ, Індіана)
 Огайо (округ, Кентуккі)

Див. також 
 Огайо (значення)